Дъмба́ртън ( []), или (неправилно транскрибирано) Дъмбъртън, може да се отнася за някое от следните понятия.

Основни 
 Дъмбартън – град във Великобритания, Шотландия
 Дъмбартън – селище в САЩ, щата Вирджиния, окръг Хенрайко
 Дъмбартън – друго име на кралство Стратклайд (V-ХІ в.) в дн. Шотландия
 Дъмбартън (или Дънбартъншър) – историческо графство в Шотландия
 „Дъмбартън“ (Dumbarton F.C.) – футболен клуб в гр. Дъмбартън, Шотландия

Производни 
 Дъмбартънски замък – кралски замък в гр. Дъмбартън, Шотландия
 Дъмбартън Бридж – пътен мост в САЩ, щата Калифорния, над Санфранциския залив
 Дъмбартън Бридж – затворен железопътен мост в САЩ, щата Калифорния, над Санфранциския залив
 Дъмбартън Бридж (или Бъфалоу Бридж) – пътен мост в САЩ, гр. Вашингтон над парк „Рок Крийк“
 Дъмбартън Оукс – имение в САЩ, гр. Вашингтон, с художествен музей и ботаническа градина
 Дъмбартън Хаус – исторически музей в САЩ, гр. Вашингтон

Вижте също 
 Конференция в Дъмбартън Оукс